Segunda Pantalla: término que hace referencia al dispositivo electrónico (tableta,teléfono inteligente) que un usuario de televisión utiliza, a fin de interactuar con el contenido que está consumiendo.

Historia 
A raíz del cambio que se produce al dejar de lado la televisión tradicional, la televisión social crea una necesidad de interacción entre el emisor de contenido y los consumidores. 
Esta nueva necesidad implica nuevos servicios, aplicaciones y cambios en la producción de contenidos. Una parte importante de esta nueva necesidad se ve satisfecha con el uso de "segundas pantallas", ya que proporciona al usuario un medio, que no interrumpe directamente a la reproducción del contenido, sino que proporciona una vía paralela, por la cual, el usuario puede pasar a ser un agente activo en la emisión de contenido o simplemente realizar otra actividad.

Análisis 
 

Varios estudios demuestran la clara tendencia del usuario a utilizar un dispositivo mientras mira la televisión.
Demuestran también, una mayor frecuencia de utilización de la tablet o teléfono inteligente cuando se está mirando la televisión (70% tabletas,68% teléfonos inteligentes), hecho que 
otros estudios exponen al distinguir un mayor porcentaje de comentarios o posts en redes sociales, sobre el contenido que se está visualizando.

Sobre estos estudios, muchas empresas tanto de producción de contenido, como de publicidad han adaptado sus formatos, para intentar conseguir del usuario el máximo de atención y por lo tanto mayor rentabilidad.

Las aplicaciones se están volviendo una extensión natural de la programación televisiva, tanto en directo como bajo demanda.

Aplicaciones 

Muchas de las aplicaciones en las "segundas pantallas" son orientadas a darle otro camino de interactividad al usuario y otra forma también de vender contenido publicitario. Algunos ejemplos son : 

 Transmisión del Master's golf Tournament, aplicación para el Ipad (información de clasificaciones y publicidad)

 Programas de televisión que retransmiten y comentan tuits en directo.

 Sincronización de contenido audiovisual con publicidad vía web

 Aplicaciones que amplían la información del contenido.

 Shows que adicionan en sus webs, contenido dedicado exclusivamente a las segundas pantallas

 Aplicaciones que sincronizan el contenido que se esté visualizando con el dispositivo portátil

Referencias

Enlaces externos 

 5 formas que la industria de la televisión usa Twitter.
 Yap TV.
 De la televisión a la segunda pantalla.
 Televisión y redes sociales, cada vez más cerca.
 Twitter CEO on Second Screen Social TV .
 .
 Second Screen Networks.
 Yume Social Study.

Televisión